De Brabandere puede hacer referencia a:

Agustín De Brabandere, piloto argentino de automovilismo de velocidad;
Ann De Brabandere (1962-), yudoca belga;
François De Brabandere (1840–1915); político belga;	  
Luc de Brabandere (1948-); matemático belga;	  
Mario De Brabandere (1963-) pintor belga;	 
Pierre de Brabandere	(1828–1895); obispo belga;